Bitzer steht für:         
 Bitzer (Familienname), ein vor allem auf der Schwäbischen Alb häufig vorkommender Familienname   
 Bitzer (Unternehmen), ein Unternehmen im Bereich Kälte- und Klimatechnik mit Sitz in Sindelfingen
 Bitzer ist der Name des Hütehunds in der Stop-Motion-Fernsehserie Shaun das Schaf